Ételmentők (The Big Food Rescue) –  2016-ban bemutatott brit ismeretterjesztő filmsorozat
 Ételmentők (Save Money: Good Food) – Susanna Reid és Matt Tebbutt 2017-ben bemutatott brit szórakoztató műsorsorozata
 Ételmentők (Food Fighter) – 2018-ban bemutatott dél-afrikai dokumentumfilm